Finby kan syfta på:

 Finby, Salo – en tidigare kommun i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län i Finland
 Finby, Karis – en by i Karis stad
 Finby, Ekenäs – en by i Tenala i Ekenäs stad
 Finby, Pargas – en stadsdel i Pargas stad
 Finby, Nagu – en by i Nagu kommun
 Finby, Sund – en by i Sunds kommun
 Finby, Närpes stad – en stadsdel i Närpes stad
 Finby, Tusby – en by i Tusby kommun
 Finby, Pikis – en by i Pikis kommun
 Finby, S:t Karins – en stadsdel i S:t Karins stad
 Finby, Norrmark – en by i Norrmark kommun

Se även
 Finnby – flera